Колоко́льцев — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Колокольцев, Валерий Михайлович (род. 1954) — российский и советский учёный, ректор Магнитогорского государственного технического университета.
 
 Колокольцев, Дмитрий Григорьевич (1814—1896) — российский генерал-лейтенант, московский полицмейстер.
 Колокольцев, Константин Сергеевич (1886 — после 1920) — войсковой старшина, командир Оренбургского 1-го казачьего полка (1918).
 Колокольцев, Михаил Николаевич (1908—1982) — советский военачальник, военный лётчик, генерал-майор авиации.
 Колокольцев, Фёдор Николаевич (1909—1994) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.

 Колокольцева, Альбертина Иосифовна (род. 1937) — советская конькобежка, призёр Олимпийских игр, чемпионка СССР, МСМК.

См. также 
 Колокольцов